Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 29 maart 2019.

Vrouwen 03